Чеба́ну () — румынская фамилия.

Известные носители:
 Чебану, Илие Павлович (род. 1986) — молдавский футболист
 Чебану, Павел Георгиевич (род. 1955) — советский футболист, президент Федерации футбола Молдавии
 Чебану, Елена Ивановна (род 1981) — украинская и азербайджанская легкоатлетка-паралимпиец.

См. также 
 Чебан
 Чобану